Bottini es un apellido de origen italiano que puede referirse a:

 Alexander Bottini (1969–2002), futbolista venezolano.
 José Rafael Bottini, futbolista venezolano.
 Luis Alberto Elías Bottini, también conocido como Luis Mendoza (1911–1997), cantor y compositor argentino.

Otros usos 
 Estadio Alexander Bottini, estadio de fútbol ubicado en Maturín, Venezuela.